Gloriana steht für:

 Spitzname der englischen Königin Elisabeth I.
 die Feenkönigin in Edmund Spensers Dichtung The Faerie Queene
 Gloriana (Oper), Oper (1953) von Benjamin Britten
 Gloriana (Band), US-amerikanische Country-Band
 Gloriana (Motte), eine Mottengattung aus der Familie der Erebidae
 Gloriana (Schiff), eine britische Prunkbarkasse